

Persone 
 Illan Meslier – calciatore francese
 Jean Meslier – filosofo e presbitero francese

Altro 
 7062 Meslier – asteroide della fascia principale